Весселинг ():

 Весселинг — город в Германии, земля Северный Рейн-Вестфалия, округ Кёльна.
  — немецкий филолог, первым издавший «Бордоский итинерарий» (1735)

Примечания